El Distrito de Baden puede referirse a:

 el Distrito de Baden, en el Cantón de Argovia, Suiza;
 el Distrito de Baden, en la provincia de Baja Austria, Austria.